Жан Брюн — французький географ.
 Гійом Брюн — французький військовик часів Першої імперії.
 Брюн — порода великої рогатої худоби.
 Брюн — невеличка річка у Франції, в департаменті Ена.